Ringvej benyttes til flere gader og veje i Danmark:
 Ringvejen – betegnelse for Ring 2 i Aarhus
 Ringvej (Glyngøre) – en gade i Glyngøre
 Ringvejen (Grenaa) – en gade i Grenaa
 Ringvejen (Hammel) – en gade i Hammel
 Ringvejen (Hirtshals) – en gade i Hirtshals
 Ringvejen (Hjørring) – en gade i Hjørring
 Ringvejen (Holstebro) – en gade i Holstebro
 Ringvejen (Horsens) – en gade i Horsens
 Ringvejen (Køge) – en gade i Køge
 Ringvejen (Nakskov) – en gade i Nakskov
 Ringvej (Nyborg) – en gade i Nyborg
 Ringvejen (Nykøbing Mors) – en gade i Nykøbing Mors
 Ringvejen (Ribe) – en gade i Ribe
 Ringvejen (Regstrup) – en ringvej ved Regstrup
 Ringvejen (Rudkøbing) – en gade i Rudkøbing
 Ringvej (Rødekro) – en gade i Rødekro
 Ringvejen (Skjern) – en gade i Skjern
 Ringvej (Thisted) – en gade i Thisted
 Ringvejen (Vejle) – en gade i Bredballe, Vejle

Geografiske betegnelser 
Ringvej benyttes også flere steder i forbindelse med at henvise til det geografiske område for en by. Eksempelvis Vestre Ringvej, Søndre Ringvej, Ring Nord. Det kan også bruges til at betegne i hvilken rækkefølge ud fra byens centrum ringvejen befinder sig, eksempelvis Indre Ringvej og Ydre Ringvej.

Se også 
 Ringgade